У цій статті наведена інформація про ігрових персонажів Genshin Impact, відеогри 2020 року жанру Action/RPG з відкритим світом, що була розроблена китайською компанією miHoYo Limited.

Ігрові персонажі

Український переклад 
У статті використаний переклад імен від «Вісник Паймон», української спільноти Genshin Impact.

Див. також 

 Genshin Impact

Примітки

Посилання 
Genshin Impact
Списки персонажів відеоігор

 Список персонажів Genshin Impact на сайті Genshin Impact Wiki
 Ґеншін Імпакт Вікі, Fandom
 «Вісник Паймон», українська спільнота «Genshin Impact»